Stefan Wertheimer, dit  Stef Wertheimer (né le  à Kippenheim dans la République de Bade, en Allemagne) est un industriel, milliardaire, homme politique et philanthrope israélien d'origine allemande. Il a été membre de la Knesset de 1977 à 1981.

Distinctions 
En 2008, il a reçu la médaille Buber-Rosenzweig.

Liens externes 

Stef Wertheimer's Industrial Parks

Naissance en juillet 1926
Naissance en Bade-Wurtemberg
Milliardaire israélien
Membre de la Haganah
Membre de la Knesset
Personnalité du Shinouï
Récipiendaire de la médaille du président de l'État d'Israël